Jméno Calypso je v některých jazycích přepis jména nymfy Kalypsó (Καλυψώ).

Toto jméno nesli nebo nesou:

 RV Calypso – oceánografická výzkumná loď Jacques-Yves Cousteaua
 Calypso (1988) – vyhlídková loď na Vltavě
 Calypso (měsíc) – měsíc planety Saturn
 HMS Calypso – řada lodí Royal Navy
 Calypso (píseň) – píseň Johna Denvera
 Prohlubeň Calypso – nejhlubší místo Středozemního moře v blízkosti Řecka (5,267 m)
 Calypso (kalypso) – rod orchidejí

 podobné je

 Kalypso – hudební styl pocházející z ostrova Trinidad

Externí odkazy